Die Iran International 2013 im Badminton fanden vom 14. bis 17. Februar 2013 in Teheran statt. Das Preisgeld betrug 15.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Hejab St., Keshavarz Blvd.

Sieger und Platzierte

Weblinks 
 seputarbulutangkis.blogspot.de
 tournamentsoftware.com

2013
Badminton 2013
Badmintonwettbewerb in Teheran